Claudio Mezzadri (né en 1965), joueur de tennis suisse ;
 Domenico Mezzadri (1867-1936), évêque de Chioggia ; 
 Francesco Mezzadri, physicien italien ;
 Malik Mezzadri (né en 1969), flûtiste de jazz français.